Микая — абхазская и грузинская фамилия.

 Известные носители
 Микая, Мушни Иродович (1932—2018) — абхазский писатель и поэт.
 Микая, Джоджо Пехвович (1892 — ?) — Герой Социалистического Труда.